Celine Dion — второй англоязычный студийный альбом канадской певицы Селин Дион, выпущенный 31 марта 1992 года. Альбом включает в себя песню «Beauty and the Beast», получившую награды Грэмми и Оскар.

Об альбоме 
Настоящий международный прорыв Дион произошёл после выпуска песни «Beauty and the Beast» к мультфильму компании Walt Disney Pictures - «Красавица и Чудовище» (1991). Песня захватила музыкальный стиль, который Дион будет использовать в будущем.

Список композиций

Чарты

Сертификации 

1Большинство сертификатов присвоены по старым критериям, с более высоким уровнем продаж, чем сейчас.

Примечания 

Альбомы Селин Дион
Альбомы 1992 года
Альбомы на английском языке
Альбомы 550 Music
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом